UK Championship 1989 (Stormseal UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 17 november och 3 december 1989 i Guild Hall i Preston, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 16-12. Det var Hendrys första av sammanlagt sex UK Championship-titlar. Det var även första gången en skotte vann UK Championship.

Händelser i samband med turneringen
Regerande mästaren Doug Mountjoy blev utslagen redan i första omgången (då 64 spelare återstod) mot Joe O'Boye.
För Stephen Hendry var detta den första segern i vad som skulle bli en historisk Triple Crown; han vann även Masters och VM senare under säsongen.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Nigel Bond, James Wattana, Tony Meo, samt regerande mästaren Doug Mountjoy ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1989 i Storbritannien
Snookersäsongen 1989/1990
1989